Eötvös är ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:

 József Eötvös (1813–1871), ungersk statsman och författare
 Loránd Eötvös (1848–1919), ungersk fysiker
 Péter Eötvös (född 1944), ungersk tonsättare och dirigent
 Zoltán Eötvös (1891–1936), ungersk skridskoåkare

Se även
 Eötvös Loránd-universitetet, universitet i Budapest
 Eötvöseffekten, observerad effekt vid precisionsmätningar av tyngdkraften

Ungerska efternamn